Крих (Ирландия)
 Крих, Сергей Борисович